G.B.F., een Amerikaanse onafhankelijke tienerfilm uit 2013
 Greenland Badminton Federation, de Groenlandse badmintonbond 
 Georgian Badminton Federation, de Georgische badmintonbond